Huntingdon (a nu se confunda cu Huntington sau Huntingtown), care este un nume propriu folosit în arealul țărilor de limbă engleză, s-ar putea referi la:

Locuri

Canada 
 Huntingdon, provincia Quebec
 Huntingdon, un district electoral provincial din Quebec

Noua Zeelandă 
 Huntingdon, Noua Zeelandă

Regatul Unit 
 Huntingdon, în comitatul tradițional Cambridgeshire
 Huntingdon, district al Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

Statele Unite

Comitat 
  Comitatul Huntingdon, statul

Localități și locuri 
 Huntingdon, statul 
 Huntingdon Valley, Pennsylvania
 Huntingdon, statul 
 Huntingdon, localitatea Boyve, statul , înregistrat la National Register of Historic Places din comitatul Clarke, statul 
 Huntingdon, localitatea Roanoke, statul Virginia, înregistrat la National Register of Historic Places din Roanoke, Virginia

Oameni 
 Earl de Huntigdon, un titlu al nobilimii engleze
 Henry de Huntingdon, istoric și arhiepiscop din secolul al XII-lea

Alte utilizări 
 Colegiul Huntingdon, colegiu de arte liberale din Montgomery, statul , Statele Unite ale Americii
 Huntingdon Life Sciences (HLS), un laborator destinat testelor pe animale din Huntingdon, Anglia

Vezi și 
 Huntington
 Huntingtown